Правило одной капли крови () — принцип социальной и правовой классификации населения, принятый в ряде штатов США в первой половине XX века. Согласно этому принципу человек с хотя бы одним чернокожим предком по отцовской или материнской линии («одна капля чёрной крови») должен был считаться чернокожим сам, независимо от его фактического цвета кожи — иначе говоря, он причислялся к группе, обозначаемой как «негры» () или «цветные» (). Этот же принцип применялся и в отношении потомков от смешанных браков с индейцами; «правило одной капли крови» описывается как частный случай более общего принципа «».

Правило одной капли крови было тесно связано с длинной историей межрасовых отношений на американском Юге, ввозом рабов из чёрной Африки и расовой сегрегацией даже после отмены рабства. Это правило было кодифицировано в законодательстве некоторых штатов в составе законов Джима Кроу, хотя и не было закреплёно на федеральном уровне; в 1960-х годах ряд таких законов, как закон Вирджинии о расовой чистоте 1924 года, был признан судами неконституционными и отменён.

Предыстория 
Впервые с явлением крупномасштабных межрасовых половых контактов европейцы столкнулись в ходе колонизации Америки. Но если более терпимые католики (португальцы, испанцы и французы) в той или иной степени поощряли метисацию и смешение, то протестанты (британцы, голландцы и немцы) всячески противились этому. Чтобы уменьшить соблазн, особенно ввиду нехватки белых женщин, дети от контактов с чёрными женщинами (мулаты) объявлялись ими такими же чёрными рабами, не заслуживающими никаких особых прав по сравнению со своими темнокожими африканскими собратьями. И если до 1930 года на территории США более светлокожие дети от подобных контактов в порядке исключения получали какие-либо поблажки (например, снисходительное отношение), то после установления «законов Джима Кроу» им было отказано даже в таком неофициальном признании своего смешанного происхождения. В соответствии с законодательством, «цветными» признавались люди с не менее чем 1/4 африканской крови, но в быту даже людей с 1/8 и менее такой крови часто считали «цветными». Некоторые изменения в отношении к этому вопросу наметились после 1960-х годов.

Законы о чёрной крови в разных штатах США 

В США, как правило, «цветным» человек считался, если у него было 1/4 чёрной крови, однако в ряде других штатов этот закон был более жёстким.

 На 1/8 негром человек считался во Флориде, Мэриленде и Миссури.
 На 1/16 — в федеральном округе Колумбия.
 На 1/32 — в Луизиане.
 На 1/64 — в Джорджии, Алабаме, Техасе, Оклахоме, Теннесси и Арканзасе (в данном случае, если у человека предок в седьмом поколении был чёрный).

B связи с данными законами в Америке официально проживало много «белых негров», чьи права приравнивались к чёрным.

Названия степени расового смешения 

Все люди в зависимости от степени расового смешения получали собственные названия, которые широко использовались в американских судах.

 Белый — 100%-й европеец.
 Тригинтадуон — 1/32 — чёрный, 31/32 — белый; 3 % — чёрный, 97 % — белый (а также порой тот, кто имеет хотя бы одного чёрного в давнем поколении).
 Седецимион — 1/16 — чёрный, 15/16 — белый; 6 % — чёрный, 93 % — белый.
 Окторун — 1/8 — чёрный, 7/8 — белый; 12 % — чёрный, 88 % — белый.
 Квартерон — 1/4 — чёрный, 3/4 — белый; 25 % — чёрный, 75 % — белый.
 Мулат — 1/2 — чёрный, 1/2 — белый; 50 % — чёрный, 50 % — белый.
 Чёрный — 100 % негр.

Современное положение 

В настоящее время люди смешанных рас имеют выбор принадлежности к расе отца или матери, при этом некоторые предпочитают считать себя принадлежащими к мультирасовой (мультиэтнической) группе. Как правило, их выбор имеет значение только с точки зрения статистики (например, при переписи населения или опросах общественного мнения). Конвенцией ООН, законодательством США и большинства других стран любая дискриминация по расовым признакам запрещена.

Правило одной капли крови значительно повлияло на то, как формируется современная афроамериканская идентичность, и негласно продолжает существовать в американском обществеː в частности, многие люди, имеющие смешанное чёрно-белое происхождение или даже с преобладанием «белых» генов, уверенно причисляют себя к чёрным, противопоставляя себя белой расе. Обратная ситуация, когда человек смешанного происхождения считает себя белым, встречается лишь в порядке редких исключений, а сами такие люди сталкиваются с непониманием окружающих. Ярким примером может считаться 44-й президент США — Барак Обама, хотя он позиционируется как первый чёрный президент и об Обаме в общем принято говорить как о чёрном, он таковым является лишь наполовину; его мать Энн Данхэм была белой американкой. Эта ситуация кардинально отличается от самоидентификации цветного населения Центральной и Южной Америки, где часто люди, наоборот, с преобладанием африканской крови стараются идентифицировать себя как мулаты, отстраняясь от чёрной общины.

См. также 
 Мишлинги
 Сегрегация
 Апартеид
 Карандашный тест (ЮАР)
 Расизм
 Расовый состав США
 Нюрнбергские расовые законы

Примечания

Ссылки 
 New Life for the «One Drop» Rule 
 PBS — Multiracial America — Who is black? One nation’s definition 
 PBS — Brazil in Black and White 
 Battles in Red, Black, and White: Virginia’s Racial Integrity Law of 1924
 Lawrence Wright «One Drop of Blood»  The New Yorker, July 24, 1994
 BATSON REVISITED IN AMERICA’S «NEW ERA» OF MULTIRACIAL PERSONS by John Terrence A. Rosenthal

Расизм